Baume kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Baume-les-Messieurs, departementet Jura i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Baume-les-Dames, departementet Doubs i regionen Bourgogne-Franche-Comté,